SDP može značiti:

 Socijaldemokratska partija Hrvatske, hrvatska stranka lijevoga centra
 Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, bosanskohercegovačka politička stranka
 Slavističko Druženje i Prijateljstvo (SDP), organizacija u prošlosti znana pod imenom Savez Južnih Slavista Hrvatske